

Sigle 
 International Chamber of Commerce – Camera di Commercio Internazionale
 International Color Consortium – organizzazione internazionale per la gestione digitale del colore
 International Cricket Council – federazione internazionale del cricket
 International Criminal Court  – Corte penale internazionale
 Internet Chess Club – Internet Chess Club
 Inuit Circumpular Conference – organizzazione non governativa per la salvaguardia della cultura Inuit
 Imperial Camel Corps – unità militare dell'esercito britannico montata su cammelli
 Institut del Cinema Català – casa di produzione
 International Champions Cup – torneo calcistico estivo

Medicina 
 immunocomplessi circolanti (ICC) – Ipersensibilità di tipo III

Altro 
 Icc – corrente di corto circuito